Preininger  ist der Familienname folgender Personen:

 John Preininger (1947–2002), österreichischer Philologe
 Matthias Preininger († 1628), salzburgischer römisch-katholischer Geistlicher
 Sally Preininger (* 1996), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Breininger
 Preining